Португальский Макао () — период Макао в качестве португальской колонии, а затем заморской провинции под управлением Португалии. В 1557 году Макао стал первой европейской колонией в Китае, а в 1999 году Макао стало последней европейской и португальской

История 
Португальские торговцы сначала обосновались в Макао в XVI веке. В 1557 году Макао был арендован Португалией у Китайской империи в качестве торгового порта. Португальцы не управляли городом, пока он был под китайской властью и суверенитетом до 1887 года, когда Макао стал колонией португальской империи. Власть над Макао была передана обратно Китаю 20 декабря 1999 года.

См. также 
 Британский Гонконг

История Макао
Бывшие колонии Португалии
Колонии иностранных государств на территории Китая